Miejscowości w Rumunii
 Pietroasa – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Bolotești
 Pietroasa – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Câmpineanca
 Pietroasa – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Tâmboești
 Pietroasa – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Vârteșcoiu
 Pietroasa – gmina w okręgu Bihor
 Pietroasa – wieś w okręgu Bihor, w gminie Pietroasa
 Pietroasa – wieś w okręgu Kluż, w gminie Moldovenești